La République riograndense, parfois appelée République de Piratini (en portugais :  ou ), était un État-nation sud-américain qui a existé du  au  dans l'espace géographique qui correspond à l'actuel État du Rio Grande do Sul, au sud du Brésil. Bien qu'il n'ait jamais été reconnu comme un État autonome, il a voté une constitution en 1843.

Histoire 
L'indépendance a été proclamée par , qui a nommé Bento Gonçalves da Silva comme le premier président du pays, pendant la rébellion qui est devenu la guerre des Farrapos. En 1839, la République de Piratini forme une confédération avec la nouvelle République de Juillet ( en portugais), qui correspond à l'actuel État brésilien de Santa Catarina et qui avait proclamé son indépendance du Brésil la même année.

La République riograndense a eu cinq capitales au cours de ses presque neuf ans d'existence : les villes de Piratini (à laquelle elle doit son nom de République de Piratini), Alegrete, Caçapava do Sul (capitales officielles), Bagé (pour seulement deux semaines), et São Borja. 

La guerre entre les gauchos et l'empire du Brésil se termina par le traité de Ponche Verde. Le traité a offert aux rebelles une amnistie totale, la pleine incorporation dans l'armée impériale et le choix du prochain président de la province. Toutes les dettes de la République Riograndense ont été remboursées par l'Empire. Actuellement, il existe plusieurs petits mouvements séparatistes qui prônent la rupture du traité et le retour à une république indépendante.

Annexes

Bibliographie

Articles connexes 
 La République Riograndense dans l'article « guerre des Farrapos »
 Liste des pays disparus

Ancienne république en Amérique
Histoire du Brésil
Rio Grande do Sul
Division administrative fondée en 1836
Division administrative disparue en 1845